

Personnalités 
 le général Charles de Gaulle (1890-1970), résistant et président de la République française de 1959 à 1969 ;
 son petit-fils Charles de Gaulle (1948-), avocat et ancien député européen ;
 son oncle Charles de Gaulle (1837-1880), un spécialiste des langues celtiques.

Lieux et navires nommés en l'honneur du général de Gaulle

En France 
 L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, principal aéroport parisien, situé à Roissy-en-France, ainsi que les gares qui le desservent : 
 aéroport Charles-de-Gaulle 1 sur la ligne B du RER;
 aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV la ligne B du RER ainsi que par le TGV. ;
 CDG Express liaison ferroviaire en projet entre l'aéroport et la gare de Paris-Est. 
 la gare de Charles-de-Gaulle - Étoile de la ligne A du réseau express régional d'Île-de-France ;
 la station Charles de Gaulle - Étoile des lignes 1, 2 et 6 du métro de Paris ; 
 la station Charles de Gaulle de la ligne A du métro de Rennes ;
 la station Roubaix - Charles de Gaulle du métro de Lille Métropole ;
 le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle (R91).

De nombreuses places, esplanades, boulevards ou rues dans différentes villes :

Dans le monde 
 Le pont Charles-de-Gaulle, reliant la rive Est de l'île de Montréal et la ville de Terrebonne, au Québec ;
 Le pont Charles-de-Gaulle traversant la Meuse à Dinant, en Belgique, où fut blessé le Général le  ;
 Le pont Général‑de‑Gaulle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, reliant les communes du Plateau et de Treichville ;
 Le stade Charles-de-Gaulle à Porto-Novo au Bénin.

De nombreuses places, esplanades, boulevards ou rues dans différentes villes du monde :

Voir aussi 
 La fondation Charles-de-Gaulle.

Gouvernements français 
Les trois gouvernements dont le général Charles de Gaulle était président du Conseil :
 gouvernement Charles de Gaulle (1944-1945) ;
 gouvernement Charles de Gaulle (1945-1947) ;
 gouvernement Charles de Gaulle (1958-1959).

Sous la Cinquième République, lors de la présidence du général de Gaulle et par la suite, les gouvernements portent le nom du Premier ministre, chef du gouvernement en titre.

Philatélie 
 Le général de Gaulle fut aussi représenté sur des timbres-poste : voir l'article dédié Charles de Gaulle (philatélie).

Autre 
 'Charles de Gaulle' est un cultivar de rosier obtenu en 1974 par la maison Meilland, rendant hommage au général.

Homonymie de personnes
Homonymie de toponyme
Homonymie de gouvernement